Щегловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Щегловское сельское поселение — входит в Навлинский район

Кемеровская область
 Щегловское сельское поселение — входит в Кемеровский район

Ленинградская область
 Щегловское сельское поселение — входит во Всеволожский район